O Exército Popular de Libertação (EPL) (em espanhol: Ejército Popular de Liberación) é o braço armado do Partido Comunista do Peru (PCP-SL), mais conhecido como Sendero Luminoso. Não deve ser confundido com o movimento armado homônimo atuante na Colômbia.

Surgimento e atuação

O surgimento do EPL se dá em 3 de dezembro de 1979, na ocasião da I Conferencia Nacional Ampliada do PCP-SL, ainda como Exército Guerrilheiro Popular (EGP) (Ejercito Guerrillero Popular, em espanhol). É atribuída ao grupo a primeira ação de combate em 17 de maio de 1980, no distrito de Chuschi, em um ato de boicote ao processo eleitoral peruano, por um destacamento feminino. De inspiração maoista, é o responsável pela implementação da estratégia de Guerra Popular no território nacional, tendo declarado guerra ao Estado peruano na década de 1980. Esta é a mesma aplicação que grupos como o Exército de Libertação dos Operários e Camponeses da Turquia, o Exército Guerrilheiro Popular de Libertação e o Novo Exército do Povo adotam na Turquia, na Índia e nas Filipinas respectivamente.

Histórico recente
Na década de 90, com o encarceramento da cúpula do Sendero Luminoso por parte das políticas de enfrentamento de Alberto Fujimori aos comunistas. por vezes consideradas terrorismo de Estado, o EPL enfrentou cisões internas entre frações que defendiam a manutenção da estratégia de Guerra Popular, grupos defensores da anistia e outros que sustentavam a reformulação com aliança ao narcotráfico.

Sob a bandeira do EPL, em número reduzido de quadros, persistiu a prática da Guerra Popular. Atualmente, a maioria de suas ações ocorrem na região conhecida como Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro, havendo também atividades em regiões como Huacho, Huancavelica, Cuzco, Ayacucho e na região metropolitana da capital Lima, com foco em fortalecimento de bases, emboscadas e confisco de armamentos.

Ver Também 

 Conflito armado no Peru
 Militarizado Partido Comunista do Peru
 Movimento Revolucionário Túpac Amaru

Política do Peru
Grupos guerrilheiros
Comunismo
Socialismo
Maoismo